Губановка — название населённых пунктов в России:
 Губановка — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Губановка — деревня в Медвенском районе Курской области.